

Patronyme 

 André Senik (né en 1938), enseignant agrégé de philosophie et ancien militant communiste français.

Toponyme 

 Senik (Suva Reka), localité du Kosovo.